Název Corinthians může znamenat

ve fotbale:
 SC Corinthians Alagoano – brazilský fotbalový klub;
 SC Corinthians Paulista – brazilský fotbalový klub;